Премия «Люмьер» за лучший дебютный фильм () вручается ежегодно академией Люмьер, начиная с девятнадцатой церемонии в 2014 году.

Победители и номинанты

2010-е

См. также 
Премия «Сезар» за лучший дебютный фильм
Приз Луи Деллюка

Ссылки 
 Lumières Award for Best First Film  at AlloCiné

Премия «Люмьер»
Награды за дебютный фильм